Arboa är ett släkte av passionsblomsväxter. Arboa ingår i familjen passionsblomsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Passionsblomsväxter
Arboa